Boukhouti Zakariadze (1913-1988), acteur soviétique d'origine géorgienne, frère de Sergo.
 Sergo Zakariadze (1909-1971), acteur soviétique d'origine géorgienne, frère de Boukhouti.